Шойгу — тувинське ім'я та прізвище.

Відомі носії:
 Шойгу Лариса Кужугетівна (1953—2021) — російська політична діячка.
 Шойгу Сергій Кужугетович (*1955) — російський державний діяч та політик.
 Шойгу Юлія Сергіївна (*1977) — російський психолог.